Le championnat du monde de snooker 1992 a lieu du 18 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break en qualifications :  £ 
Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (25) 

 147, 135, 134, 104, 101, 100 Jimmy White
 134, 130, 128, 112, 105, 103 Stephen Hendry
 134, 108, 108 Peter Ebdon
 132, 117 Neal Foulds
 132 Mick Price
 129 Nigel Bond
 114, 107 Dene O'Kane
 114 Dean Reynolds
 110 Chris Small
 108 Tony Knowles
 106 Willie Thorne

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1992
Snooker
Snooker 1992
Sport en Angleterre en 1992
Snooker en 1992
Sport en avril 1992
Sport en mai 1992